Ахмеровский:

 Ахмеровский — лиственный лесной массив в России, расположен в Ишимбайском районе Башкортостана.
 Ахмеровский сельсовет — упразднённое муниципальное образование в Ишимбайском районе Башкортостана, Россия.
 Ахмеровский могильник — памятник неолита .
 Ахмеровский алмазоносный район — район месторождений алмазов на Урале .
 Ахмеровский гранитный массив — единичное проявление вендского гранитоидного массива.
 Ахмеровский провал — карстовая гипсовая пещера, вход которого расположен в провальной воронке на равнинной местности в Аургазинском районе Башкортостана.